En Guinée équatoriale, Mbini peut faire référence à :
le principal fleuve de la partie continentale du pays, le Mbini (aussi appelé Woleu, Wele, ou Benito) 
la ville de Mbini, située à l'embouchure du fleuve Mbini
le district dont la ville de Mbini est le chef-lieu